

Емініа — місто, штат Нью-Йорк
 Емініа — місто, штат Північна Дакота
 Емініа — переписна місцевість, штат Нью-Йорк